Der Name Batschari bezeichnet:

 A. Batschari, Zigarettenfabrik in Baden-Baden
 August Batschari (1854–1923), Gründer der Zigarettenfabrik A. Batschari
 Batschari-Verlag in Berlin